Песни Абая

 Песни Абая — роман-эпопея Мухтара Ауэзова, описывающий жизнь известного казахского поэта Абая Кунанбаева.
 Песни Абая — художественный фильм режиссёров Григория Рошаля и Ефима Арона 1945 года.